Вагі́на (від  — «піхви», «футляр для меча») — жіноча піхва, хоча вагіною іноді помилково називають також вульву.

Vagina dentata — міфологізація вагіни культурою в уявленнях про зубату піхву.

Топонім 

 Вагіна — річка в Росії, притока Стрєльної
 Вагіна — острів у складі архіпелагу Соломонові Острови

Див. також 
 Вагіни — присілок у складі Котельницького району Кіровської області, Росія
 Вагін — російське прізвище